«Вишка» — реаліті-шоу, телевізійна програма українського телеканалу 1+1, адаптація програми . Мета проекту — перевірити зірок на сміливість. Шоу вже запущено в ефір у таких країнах, як Велика Британія, Нідерланди, Франція, Росія, і показало приголомшливі рейтинги. Найближчим часом проект стартує у США, Австралії, Іспанії, Китаї та Аргентині.

Тренером учасників в Україні є Ілля Кваша — професіонал зі стрибків у воду, бронзовий призер Олімпійських ігор у Пекіні, семиразовий чемпіон Європи, бронзовий призер Кубка світу, переможець етапів Світової серії. Суддями шоу стали Володимир Зеленський, Тамара Токмачова та Дмитро Саутін

Шоу тривало з 12 жовтня до 16 листопада.

Хронологія

Випуск № 1 
У першому випуску участь взяли Віталій Борисюк, Кароліна Ашіон, Олексій Матіас, Санта Дімопулос, Євген Нікішин, Денис Силантьєв, Анна Ходоровська та Олег Михайлюта. За результатами оцінок журі та голосування глядачів, Кароліна Ашіон та Санта Дімопулос завершили виступи.

Випуск № 2 
У другому випуску змагалися Василь Бондарчук, Ольга Полякова, Арсен Мірзоян, Володимир Гришко, Ольга Харлан, Анатолій Анатоліч, Руслана Писанка та Степан Казанін (замінив Євгена Кошового, який зазнав травми на тренуванні). За результатами оцінок журі та голосування глядачів, шоу залишили Василь Бондарчук та Анатолій Анатоліч.

Випуск № 3 
У третьому випуску виконувалися як індивідуальні, так і синхронні стрибки. У парі стрибали Степан Казанін і Денис Силантьєв, Арсен Мірзоян і Руслана Писанка, Ольга Харлан і Віталій Борисюк. Оцінку за синхронні стрибки виставлялися кожному спортсмену окремо. За результатами оцінок журі та голосування глядачів, шоу залишили Арсен Мірзоян та Віталій Борисюк.

Випуск № 4 
У четвертому випуску виконувалися як індивідуальні, так і синхронні стрибки. У парі стрибали Олексій Матіас та Володимир Гришко, Олег Михайлюта та Оля Полякова. Також мала відбутися пара Анна Ходоровська та Євген Нікішин, але Нікішин відмовився через травму та знявся зі змагань, і замість нього стрибнув тренер шоу Ілля Кваша. За результатами оцінок журі та голосування передачу залишила Оля Полякова.

Півфінал 
До півфіналу шоу вийшли Денис Силантьєв, Анна Ходоровська, Ольга Харлан, Олексій Матіас, Степан Казанін, Олег Михайлюта, Руслана Писанка та Володимир Гришко. Виконувалися тільки одиночні стрибки. У підсумку шоу залишили Олег Михайлюта та Володимир Гришко.

Фінал 
У фіналі зірки виконували стрибки разом із професійними дайверами. Анна Ходровська стрибала з Павлом Оцупком, Денис Силантьєв із Юлією Прокопчук, Руслана Писанка із Ганною Красношлик, Олексій Матіас із Микитою Ткачовим, Ольга Харлан із Олександром Бондаром, а Степан Казанін із Володимиром Ткачовим. Перемогу здобула Ольга Харлан, яка отримала максимально можливу оцінку.

Примітки 

Реаліті-шоу України